Tri, broj
 3 (album), album sastava Soulfly

Vidi i 3. (godina)